В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Поп ():

 округ Поп — штат Арканзас
 округ Поп — штат Иллинойс
 округ Поп — штат Миннесота

Примечания